Куанала има више значења:

 Куанала (Авакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куанала (Хуан К. Бониља), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику